Wojna włosko-abisyńska – określenie stosowane wobec dwóch konfliktów zbrojny pomiędzy Królestwem Włoch a Cesarstwem Etiopii

 I wojna włosko-abisyńska – konflikt kolonialny z lat 1894–1896
 II wojna włosko-abisyńska – konflikt kolonialny z lat 1935–1936